Глинжены (, Глинжень) 

 Глинжены (Фалештский район)
 Глинжены (Шолданештский район)